Okręty US Navy o nazwie USS  "Charles Ausburn":
 Pierwszy  był niszczycielem typu Clemson. W służbie w latach 1920-30.
 Drugi  był niszczycielem typu Fletcher. W służbie w latach 1942-46. Przekazany Niemcom w 1960, gdzie służył jako Z-6. Złomowany w 1968.

Charles Ausburn